Amira (en ) est un prénom féminin arabe et hébreu qui signifie « princesse ».

Personnalités 
Amira Kiziamina (1995-), connu sous le nom de Kalash Criminel

Prénom 
Ameera
Ameera al-Taweel

Ameerah
Ameerah
Ameerah Haq

Amira
Amira Casar
Amira Hass
Amira Selim
Amira Willighagen

Nom de famille 
Ibn Amira 

Prénom arabe